Nardini puede hacer referencia a:

Leonardo Nardini, político argentino.
Pietro Nardini, violinista y compositor italiano.